Columbus Hill steht für:

 Columbus Hill (Tennessee), Ort im Jackson County im US-Bundesstaat Tennessee

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Columbus Hill (New York)	
 Columbus Hill (Hügel, Tennessee)